Il doppio del torneo di tennis Busan Open Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Łukasz Kubot che hanno battuto in finale Adam Feeney e Rameez Junaid 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Łukasz Kubot (Campioni)
 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (semifinali)

 Adam Feeney /  Rameez Junaid (finale)
 Kristian Pless /  Danai Udomchoke (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2008